Терпуговые  — семейство морских лучепёрых рыб из отряда скорпенообразных. В рамках отряда входит в подотряд рогатковидных (Cottoidei).

Описание 
Терпуги имеют удлинённое тело, покрытое мелкой чешуёй. Длина обычно до полуметра (в редких случаях вырастают до 1,5 метров и более), масса тела до полутора—двух килограммов (максимальная  — до 60 кг). Спинной плавник сплошной, во всю спину (у одноперых терпугов), или разделённый глубокой впадиной на 2 части (иногда из-за этого считается, что плавников два). Количество боковых линий колеблется от 1 до 5 у разных видов. Обитают в северной части Тихого океана, ведут преимущественно придонный и прибрежный образ жизни. Терпуги — стайные рыбы, хищники. Являются объектами промысловой добычи и спортивного лова. Ценятся за хорошие вкусовые качества и высокое содержание жира.

Классификация 
В семействе терпуговых выделяют от трёх до семи родов и от 12 до 14 видов.
Д. Нельсон выделял пять монотипических подсемейств. Позже роды Oxylebius и Zaniolepis выделены в семейство Zaniolepididae, и семействе терпуговых осталось 3 подсемейства, 3 рода и 9 видов:
 Подсемейство Hexagramminae
 Род 
  (иногда выделяется в отдельный род)
 
 
 
 
 
 Подсемейство Ophiodontidae
 Род 
 
 Подсемейство Pleurogramminae
 Род

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Терпуг статья на сайте «Рыбная энциклопедия».
 Терпуг статья на сайте Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

 
Семейства лучепёрых рыб